Helman puede referirse a:

 Abel Helman (1824-1919), pionero estadounidense.
 Alberto Helman, seudónimo de Lou Lichtveld (1903-1996), político, escritor y poeta de Surinam.
 Edith F. Helman (1905-1994), hispanista estadounidense.
 Edouard Helman (1920-2005),  historiador francés y periodista de renombre, preocupado por los destrozos del colonialismo.
 Hernán Helman (1980-2011), músico y fotógrafo argentino.
 Josh Helman (1986-), actor australiano.
 Pablo Helman (1959-), especialista argentino en efectos especiales de la cinematografía.
 Reuven Helman (1927-2013), campeón israelí de levantamiento de pesas.
 Scott Helman (1995-), cantor canadiense.

Otros casos 
 Lodewijk "Lou" Alphonsus Maria Lichtveld, aka "Albert Helman".